Христиа́нство в Ира́не (  от   производное от арабского слова «Масих», что означает «Мессия») — религия-меньшинство распространённая в Иране. Появилось в Иране в столетия предшествующие приходу исламу. Она всегда была религией меньшинства по сравнению с большинством других государственных религий (зороастризм до исламского завоевания, суннитский ислам в средневековье и шиитский ислам в наше время), хотя в прошлом она имела гораздо большее число последователей, чем сегодня. Христиане Ирана сыграли значительную роль в истории христианской миссии. В настоящее время в Иране насчитывается по меньшей мере 600 церквей и 500 000–1 000 000 христиан.

Основные христианские деноминации 

В Иране представлен ряд христианских конфессий. Многие члены более крупных и старых церквей принадлежат к этническим меньшинствам – армянам и ассирийцам, имеющим свою собственную самобытную культуру и язык. Члены новых, небольших церквей набираются как из традиционно христианских этнических меньшинств, так и из новообращённых людей нехристианского происхождения.

Основными христианскими церквями являются:
 Армянская апостольская церковь в Иране (между 110 000, 250 000, и 300 000 приверженцев) имеется 3 епархии;
 Ассирийская церковь Востока в Иране (около 11 000–20 000 приверженцев). Сегодня в Иране действует отдельная епархия принадлежащая Ассирийской церкви Востока;
 Католическая церковь в Иране представлена в трёх различных направлениях. Численность католиков в Иране составляет около 21 400 человек (латинского обряда — около 10.000 человек, армянского обряда — около 8.000 человек и халдейского обряда — около 3.400 человек). В стране проживают также индийские католики из Гоа и Мангалора, которые не имеют собственных церковных структур. В настоящее время в Иране существуют 4 архиепархии и 2 епархии различных католических церквей. (см. Католицизм в Иране):
 Халдейская католическая церковь (3900 приверженцев по состоянию на 2014 год) имеется 4 диоцеза Халдейской католической церкви; 
 Армянская католическая церковь и Римско-католическая церковь
 Православная церковь в Иране насчитывает около 60 000 прихожан, в основном грузин, практически все из них являются членами Грузинской православной церкви. (см. Православие в Иране)

Другие различные христианские конфессии, например:
 Пресвитерианство, включая Ассирийскую евангелическую церковь
 Пятидесятники, включая Ассирийскую пятидесятническую церковь
 Джамаат-э Раббани (иранские Ассамблеи церквей Бога)
 Англиканский диоцез Ирана.

По данным «Operation World», в Иране насчитывается от 7000 до 15 000 членов и приверженцев различных протестантских, евангельских и других церквей меньшинств, хотя эти цифры трудно проверить в нынешних политических обстоятельствах.

В Международном докладе о свободе вероисповедания за 2004 год Госдепартамента США приводится несколько большее общее число в 300 000 христиан в Иране, и говорится, что большинство из них являются этническими армянами, за которыми следуют этнические ассирийцы.

В докладе «Информация и руководство по странам: христиане и новообращённые христиане, Иран», опубликованном в декабре 2014 года министерством внутренних дел Соединённого Королевства, говорится, что в Иране насчитывается 370 000 христиан.

История

Древность и Средние века 
Согласно Деяниям Святых Апостолов, среди первых новообращённых христиан в Пятидесятницу были персы, парфяне и мидяне, произошло это во время миссии на восток Апостола Фомы. С тех пор в Иране постоянно присутствуют христиане. Первые, более менее, крепкие христианские общины появились в Парфии не позже II века.

В апостольскую эпоху, I век, христианство начало утверждаться по всему Средиземноморью. Однако на восточных границах Римской империи и в Персии развивалась совершенно иная семитская христианская культура. Сирийское христианство многим обязано существовавшим ранее еврейским общинам и арамейскому языку. На этом языке говорил Христос, и до сих пор говорят на различных формах современного арамейского языка этнические ассирийские христиане в Иране, северо-восточной Сирии, юго-восточной Турции и в Ираке сегодня (см. ассирийский новоарамейский язык).

Из Ассирии, управляемой персами (Ассиристан), миссионерская деятельность распространила сирийское христианство восточного обряда по всей Ассирии и Месопотамии, а оттуда в Персию, Малую Азию, Сирию, Кавказ и Центральную Азию, основав христианские общины в Индии (миссия Апостола Фомы) и воздвигнув несторианскую стелу и пагоду Дацинь в Китае. В списке епископов сирийской церкви 224 года упоминается уже епископ Дайлама, то есть современной области Гилян на южном берегу Каспийского моря.

Раннехристианские общины, расположенные по обе стороны римско-персидской границы, оказались в эпицентре междоусобиц. В 313 году, когда Константин I Великий провозгласил о свободе вероисповедания для христиан в Римской империи, сасанидские правители Персии наоборот начали политику преследования христиан, включая двойной налог Шапура II в 340-х годах. Сасаниды боялись христиан как подрывное и нелояльное меньшинство. В начале V-го века официальные преследования снова усилились. Однако со времени правления Ормизда III (457–459 годы) серьёзные гонения стали реже, а персидская церковь начала признаваться. Например, благодаря битве при Аварайре (451 год) и заключённому в результате этого договору 484 года многочисленные армянские подданные Персидской империи получили официальное право свободно исповедовать христианство. Во время раскола V века персидские христиане приняли сторону патриарха Нестория. Политическое давление внутри Персии и культурные различия с западным христианством были в основными причинами в несторианском расколе, в ходе которого церковная иерархия Римской империи назвала Церковь Востока еретической. Поскольку несторианство преследовалось официальным Римом, оно начинает пользоваться поддержкой Сасанидских шахиншахов. К IV веке в столице Сасанидской империи Ктесифоне появляется собственный епископ. Епископ Ктесифона приобрёл титул сначала католикоса, а затем патриарха Церкви Востока, полностью независимого от какой-либо римско-византийской иерархии и объединяющая большинство христиан Персии. Большую их часть составляли сирийцы, а сирийский язык становится официальным языком этой церкви. Сирийцы-несториане занимаются активной миссионерской деятельностью, которая простиралась по всему Шёлковому пути вплоть до Китая. Многие старые церкви сохранились в Иране с первых дней христианства. Есть мнение например, что ассирийская церковь Март-Мариам (в честь Святой Марии) на северо-западе Ирана второй по древности церковью в христианском мире после базилик Рождества в Вифлееме на Западном берегу. Китайская принцесса, которая внесла свой вклад в её реконструкцию в 642 году нашей эры, выгравировала своё имя на камне на стене церкви. Знаменитый итальянский путешественник Марко Поло также описал церковь после своего визита.

После арабского завоевания несторианская церковь сохранилась и продолжила свою деятельность, но численность несториан неуклонно снижалась на протяжении Средних веков. Арабское исламское завоевание Персии в VII веке первоначально принесло пользу христианам, поскольку они были защищённым меньшинством в исламе. Однако примерно с X-го века религиозная напряжённость снова привела к преследованиям. Влияние европейских христиан поставило ближневосточных христиан в опасность во время крестовых походов. С середины XIII-го века монгольское правление было облегчением для персидских христиан, пока Ильханат не принял ислам на рубеже XIV-го века. Христианское население постепенно сократилось до небольшого меньшинства. Христиане отделились от основного общества и закрылись в своих общинах (в основном ассирийцы и армяне). Гонения на христиан возобновились в XIV веке; когда мусульманский военачальник тюрко-монгольского происхождения Тамерлан завоевал Персию, Месопотамию, Сирию и Малую Азию, он приказал массово убивать христиан в Месопотамии, Персии, Малой Азии и Сирии. Большинство жертв были коренными ассирийцами и армянами, членами Ассирийской церкви Востока и армянской апостольской церкви.

В 1445 году часть ассирийско-арамейскоязычной церкви Востока вступила в общение с католической церковью (в основном в Османской империи, но также и в Персии). Эта группа начала колебаться, но существовала как отдельная церковь с тех пор, как папа Юлий III посвятил Шимуна Сулака в качестве халдейского патриарха Вавилона в 1553 году. Большинство ассирийских католиков в Иране сегодня являются членами Халдейской католической церкви. Ассирийская церковь Востока это община, говорящая на арамейском языке, которая остаётся независимой. Обе церкви в настоящее время имеют гораздо меньшее количество последователей в Иране, чем Армянская апостольская церковь.

Новое время 
Во время правления Сефевидов в состав Персии входит территория современной Армении. В результате, в Иране появляется большое количество последователей Армянской апостольской церкви. Они играли важную роль в персидском обществе, среди них было большое количество ремесленников и торговцев. В частности, большое количество персидских армян участвовало в торговле с Русским царством.

Число христиан в Иране было значительно увеличено благодаря различным правителям последующих царств, правивших с 1501 года. Например, в 1606 году во время османско–сефевидской войны шах Аббас I переселил около 300 000 армян вглубь современного Ирана, а также основал армянский квартал в тогдашней столице Исфахане, который всё ещё в основном населён армянами-христианами примерно четыре столетия спустя: новый район Нор-Джуга. Кроме того, сотни тысяч христиан грузин и черкесов были депортированы и переселены в ту же эпоху Сефевидов и в более позднюю эпоху Каджаров в Иране, хотя в настоящее время обе общины являются исключительно мусульманскими.

В XVIII и XIX веках протестантские миссионеры начали евангелизировать в Персии. Они направили свои операции на поддержку существующих церквей страны, одновременно улучшая образование и здравоохранение. В отличие от более старых этнических церквей, эти евангельские протестанты начали взаимодействовать с этнической персидской мусульманской общиной. Их печатные станки производили много религиозных материалов на разных языках. Некоторые персы впоследствии обратились в протестантизм, и их церкви всё ещё существуют в Иране (используя персидский язык).

XX век 
В 1975 году христиан насчитывалось около 1,5 % от общей численности населения. Относительно динамики численности христиан существуют противоречивые данные. Одни источники утверждают, что христианство в Иране переживает расцвет, другие, напротив, утверждают, что христианству в Иране грозит исчезновение.

В начале XX века в Иране вновь возросло стабильное и сохранившееся христианское население, на этот раз из-за последствий геноцида ассирийцев (1914–1924 годы) и геноцида армян (1914–1923 годы), когда туда хлынули десятки тысяч беженцев. Однако обе резни резко негативно сказались и на христианском населении Ирана, поскольку османские войска пересекли иранскую границу на более поздних этапах Первой мировой войны и убили многие десятки тысяч армян и ассирийцев в пределах границ Ирана, особенно в провинции Западный Азербайджан, а также в соседних провинциях. Яркие, огромные и тысячелетние коренные христианские общины в этих частях Ирана были практически уничтожены действиями турок, сократившись с ранее составлявшего большинство населения в некоторых регионах до очень небольшого, хотя и заметной общины. Например, до Первой мировой войны и геноцида ассирийцев население Урмии составляло от 40 до 50% христиан. В настоящее время это число Урмии составляет от 1% до 2%.

В 1918 году, во время Персидской кампании, около половины ассирийцев Персии погибло в турецких и курдских погромах и связанных с ними вспышках голода и болезней. Около 80% ассирийского духовенства и духовных лидеров погибли, угрожая способности нации выжить как единое целое.

Настоящее время 

В 1976 году перепись показала, что христианское население Ирана, имеющее гражданство, насчитывало 168 593 человека, причём большинство из них были армянами. Из–за ирано-иракской войны в 1980-х годах и распада Советского Союза в 1990-х годах почти половина армян мигрировала в новую независимую Армению, но по одной оценке с 1999 года их число составляло 310 000. По другим оценкам с 2000 года число христиан с иранским гражданством составляло 109 415 в 2006 году.

В этот период была зафиксирована значительная иммиграция ассирийцев из Ирака из-за массовых убийств и преследований в Ираке после свержения Саддама Хусейна. Однако большинство этих ассирийцев в Иране не имеют иранского гражданства и поэтому не включены в данные. В 2008 году центральный офис Международного союза ассирийцев был официально переведён в Иран после более чем четырёх десятилетий пребывания в Соединённых Штатах.

Официально христианство в Иране разрешено, однако им запрещено заниматься проповеднической деятельностью. Иранских христиан можно разделить на две категории: этнические и не этнические. К этническим можно отнести армян и ассирийцев, которые обладают своей собственной лингвистической и культурной традицией. Неэтнические христиане Ирана преимущественно состоят из протестантов, которые когда-то перешли из ислама в христианство и рассматриваются властями как вероотступники.

После Исламской революции 1979 года этническим христианам были дарованы базовые религиозные права: ведение служб, содержание религиозных школ, соблюдение праздников, специальное семейное законодательство и т. д. Армянская община имеет два кресла в парламенте, а ассирийская одно. Тем не менее, этнические христиане подвергаются различным репрессиям со стороны властей Ирана. Христианам запрещается вести службы на персидском языке, строить новые церкви, а также они регулярно должны докладывать правительству о своей деятельности. Наряду с этим, они подвергаются более серьёзным уголовным наказаниям за совершённые преступления, чем мусульмане.

Что касается протестантов, то официально они признаны Тегераном. Несмотря на это, они подвергаются гораздо более суровым репрессиям и ограничениям со стороны властей, по сравнению с армянами и ассирийцами. Это объясняется тем, что они используют персидский язык, а также отличаются своим стремлением к прозелитизму. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи и многие иранские чиновники считают новоиспечённых протестантов богоотступниками, работающими под прикрытием Запада. По данным базирующегося в США Фонда Барнабаса, вмешательство правительства, экспроприация собственности, принудительное закрытие и преследование, особенно в первые годы после Иранской революции, были задокументированы.

В 2005 году одновременно с приходом к власти Махмуда Ахмадинежада, гонения на новообращённых протестантов и домашние церкви усилились. Всё это происходит до сих пор под предлогом того, что евангелизм — это инакомыслящая форма христианства, связанная с Западом и сионизмом, чья деятельность направлена против существующего в Иране исламского режима.

На 2006 год в Иране насчитывалось 109 415 христиан (0,155 % населения). Христианство исповедуется представителями национальных меньшинств — армянами, грузинами и ассирийцами. Христиане обладают определённой свободой вероисповедания — они могут производить и употреблять нехаляльную пищу, употреблять алкогольные напитки, они имеют своих представителей в маджлисе: по одному представителю от Халдейской и Ассирийской церквей, два представителя от Армянской церкви.

2 февраля 2018 года четыре эксперта ООН по правам человека заявили, что члены христианского меньшинства в Иране, особенно те, кто принял христианство, сталкиваются с серьёзной дискриминацией и религиозными преследованиями. Они выразили свою озабоченность по поводу обращения с тремя иранскими христианами, заключёнными в тюрьму в Иране.

Иранские христиане, как правило, живут в городах, причём 50% из них живут в Тегеране.

Христианство остаётся второй по величине религией немусульманского меньшинства в стране.

Онлайн-опрос, проведённый в июне 2020 года, показал, что гораздо меньший процент опрашиваемых иранцев верят в ислам, причём половина опрошенных указали, что они потеряли свою религиозную веру. Опрос, проведённый нидерландской компанией GAMAAN (Группа по анализу и измерению отношения в Иране), используя онлайн-опрос, чтобы обеспечить большую анонимность для респондентов, опросила 50 000 иранцев и обнаружила, что 1,5% идентифицировали себя как христиане.

Ассирийцы Ирана 
Два народа, находившиеся под влиянием иранской культуры, приняли христианство: ассирийцы (говорящие на сирийском языке) и армяне. После прихода в Иран ислама и в эпоху правления праведных халифов – до периода Омейядов – иранские христиане-сирийцы, выплачивая джизью и харадж, жили в полной безопасности и спокойствии и отправляли свои религиозные обряды. У несториан (→ ассирийцев) была независимая община, и за управление её внутренними делами ответственность нёс патриарх или признаваемый ими халиф. В период правления Аббасидов христиане приобрели огромное влияние при дворе халифата и успешно занимались такой научной деятельностью, как перевод философских, медицинских и научных работ греческих авторов. В эпоху монгольского нашествия и после неё христиане-сирийцы переживали ту же судьбу, что и другие иранцы.

В эпоху правления Каджаров несториане Ирана, проживавшие, в основном, в районе городов Сельмас и Урмия, страдали от неблагоприятных экономических и культурных условий и выплаты обременительных налогов, и поневоле некоторые из них переселялись в Россию. В конце XIX века протестантские миссионеры из Америки и Англии и католики из Рима начали проповедовать среди общины иранских ассирийцев и поощрять их к учреждению культурных центров и библиотек и изданию книг и газет
. Эти действия стали причиной интереса некоторых ассирийцев к протестантской и католической доктринам. В дальнейшем группа, принявшая католицизм, называла себя халдеями. В настоящее время у иранских ассирийцев есть представитель в Меджлисе Исламского совета Ирана.

Армяне Ирана 
Другая группа иранских христиан – армяне, присоединившиеся к иранскому культурному кругу во время Ахеменидов. Безопасность и спокойствие армян, принявших христианство с начала IV века, постоянно находилась под угрозой, испытывая на себе влияние отношений правителей Ирана и Византии. С приходом ислама армяне – до периода правления Аббасидов – платили центральному правительству джизью и были свободны в отправлении своих религиозных обрядов. В период правления Сефевидов, в особенности при Аббасе I, когда большая группа армян была переселена из Армении в Исфахан, они стали пользоваться особыми привилегиями, и им были обеспечены подходящие условия для экономического развития.

В эпоху правления Каджаров из-за множества социальных беспорядков некоторые армяне исфаханского квартала Джульфа эмигрировали в Индию и Англию. Несмотря на это, их общины до сих пор проживают в Тегеране, Иранском Азербайджане, Гиляне, Исфахане и Ширазе.
На основании конституции Исламской Республики Иран армяне обладают социальными правами и свободой в отправлении религиозных обрядов, а в Меджлисе Исламского совета у армян юга и севера страны есть по одному представителю.

Христиане обращённые из ислама 
Начиная с 1970-х годов некоторые протестантские пасторы начали проводить церковные службы в домах на персидском языке, а не на одном из языков этнических христианских меньшинств, таких как армянский или сирийский. Одним из ключевых лидеров, возглавивших это движение, был епископ пятидесятичной Ассамблеи Бога Айк Овсепян Мехр. Поклонение в домах, а не в церковных зданиях, и использование национального языка (персидского), на котором говорили все мусульмане, в сочетании с недовольством насилием, связанным с Иранской революцией, привело к тому, что значительное число иранских мусульман покинули ислам и обратились в христианство. Это имело место как внутри Ирана, так и за рубежом, среди иранской диаспоры. В настоящее время запрещено распространять христианскую литературу на персидском языке.

Мусульмане, которые меняют свою веру на христианство, подвергаются общественному и официальному давлению, которое может привести к смертной казни. Хотя гражданский кодекс прямо не предусматривает смертной казни – при этом преступление карается штрафами, поркой и тюремным заключением, – судьи могут вынести смертную казнь, если пожелают.

Спутниковые телевизионные сети, такие как Mohabat TV, Sat7 Pars и TBN Nejat TV, распространяют образовательные и ободряющие программы для христиан, особенно для тех, кто говорит на персидском языке. Некоторые бывшие мусульмане, а ныне христиане эмигрируют из Ирана по образовательным, политическим или экономическим причинам.

Трудно получить точные цифры относящиеся к протестантам всех конфессий и католиков в Иране. Усложняет дело смешение этнической идентичности с религиозной принадлежностью, а также число мусульман, обращённых в христианство, которые, как обсуждалось выше, имеют сильный стимул скрывать себя. Большинство информантов часто ссылались на «всего несколько тысяч» при оценке общего числа неэтнических христиан в Иране. Согласно данным середины 1990-х годов, все протестантские церкви в Иране утверждали, что у них около 5000, 8000, 10 000 или 15 000 членов. Исследование 2015 года показало (описывая это как консервативную оценку), что в Иране проживало 100 000 верующих-христиан мусульманского происхождения, большинство из которых были евангелистами или пятидесятниками.

Притеснения христиан в Иране 

Иранские христиане считают, что уже сейчас в их стране вместо демократии установилась «исламская диктатура». Правительство запрещает христианам совершать богослужение на персидском — основным языке Ирана. Волна арестов христиан коснулась не только членов запрещённых «домашних» групп, но и официально зарегистрированных религиозных организаций. Иранские власти обвиняют христиан в поддержке политической оппозиции и «агрессивном миссионерстве». Иранские спецслужбы предполагают, что действующие в Иране христианские миссии занимаются подрывной деятельностью в пользу западных держав. Законодатели предпринимают шаги, чтобы узаконить смертную казнь для тех, кто покинул ислам и тех, кто пытался обратить людей в христианство.

В отличие от традиционных конфессий, к протестантским деноминациям иранские власти относятся настороженно. Их деятельность находится под постоянным наблюдением спецслужб. Власти подозревают их в активном прозелитизме, подрывной деятельности и связях с западными спецслужбами. Большинство скандалов с арестами христиан в Иране, связаны именно с протестантами, хотя их всего 10 тысяч из 200—300 тысяч иранских христиан.
Согласно конституции, все граждане Ирана равны перед законом, и все в одинаковой степени защищаются законом. Тем не менее, власти Ирана зачастую подвергают христиан ограничениям в таких социальных сферах, как образование, трудоустройство и правовая защита.

Трудоустройство, как в частном, так и в государственном секторах, является одной из областей, в которой существует большое количество ограничений для христиан. Иранские работодатели всегда требуют у соискателей указывать принадлежность к религии. Христиане испытывают трудности при начинании бизнеса, а также с получением займов и кредитов. В конституции Ирана прописано, что определённые государственные должности могут занимать только мусульмане, включая посты духовного лидера, президента, судей, а также министров.

Что касается дискриминации в сфере образования, то следует упомянуть, что конституция ИРИ гарантирует возможность получать бесплатное среднее образование всем гражданам. Однако христиане сталкиваются с многочисленными проблемами, пытаясь дать своим детям образование. Христианских студентов либо выгоняют, либо лишают доступа в образовательные учреждения, либо отказывают в выдаче дипломов, несмотря на завершённость обучения. Исключение христианских студентов из университетов рассматривается властями Ирана в качестве наказания за религиозную и политическую деятельность, идущую вразрез с политикой режима. Таким образом руководство страны ограничивает возможность религиозных меньшинств продвигаться по социальной лестнице. Об этом говорится в последнем докладе правозащитной организации International Campaign For Human Rights In Iran.

Христиане и другие религиозные меньшинства, проживающие в Иране, подвергаются дискриминации также и в брачных отношениях. Иранский уголовный кодекс предусматривает более тяжёлые наказания для христиан за совершаемые преступления.

По данным информационного сайта христиан Ирана, члены Корпуса Стражей исламской революции в деревне Дерешк города Салмаст, находившейся на ирано-турецкой границе, обнаружили большое количество Евангелий на персидском языке, которые были полностью сожжены на месте. До этого, в сентябре 2010 года, службы безопасности Ирана сожгли в том же месте Евангелия, найденные в западных районах страны.

Пятидесятнический пастор Хоссейн Судманд был обвинён в отступничестве и казнён в 1990 году. Мехди Дибадж был арестован и заключён в тюрьму более чем на 10 лет, прежде чем был приговорён к смертной казни в 1993 году, но после международного давления он был освобождён в 1994 году, хотя смертный приговор не был отменён. Но в следующем году его убили. В 2011 году Юсеф Надархани, пастор Джаммиат-э-Раббани, был приговорён к смертной казни за отказ отречься от своей веры. В 2013 году ирано-американский пастор и бывший мусульманин Саид Абедини был приговорён к восьми годам тюремного заключения за то, что «помог создать подпольную сеть христианских церквей в стране». Иранские официальные источники опровергли эти утверждения.

Заявления правозащитных организаций 
 По итогам исследования международной благотворительной христианской организации «Open Doors» за 2012 год, Иран занимает 5-ое место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан. Так 13 февраля 2012 года в городе Шираз сотрудниками Ширазского отдела ETTELAAT было арестовано 10 лиц, перешедших из ислама в христианство.
 Организация «Всемирная солидарность христиан» (ВСХ) сообщает, что положение христиан в Иране ухудшается и многие из них стремятся покинуть страну. ВСХ призвала власти Ирана гарантировать гражданам свободу вероисповедания.
 По данным американской Комиссии по международной религиозной свободе, правительство Ирана причастно «к систематическим вопиющим нарушениям религиозной свободы, включая аресты, пытки и наказания, основанные главным образом на религии обвиняемого». Христиане в Иране, по данным Комиссии, «продолжают оставаться объектом насилия, арестов, преследований, от чего многие стремятся спастись бегством».
 По словам президента христианской организации «Голос мучеников» Тома Уайта, рост числа христианских верующих в Исламской республике происходит, несмотря на жёсткую политику президента-мусульманина и узкого круга его приближённых. В своей книге «Иран: безнадёжен для Бога» он описывает истории семи иранских христиан, ранее исповедовавших ислам.

Заявления официальных лиц Ирана 
 4 января 2011 года мэр Тегерана Мортеза Тамадон объявил, что «последний удар по христианам неизбежен» и назвал евангельские церкви «лживыми, аномальными и коррумпированными сектами».
 В мае 2019 года министр разведки Ирана Махмуд Алави выразил озабоченность по поводу обращения иранских мусульман в христианство и заявил, что министерство разведки направило агентов, активно занимающихся «противодействием сторонникам христианства», в районы, где есть потенциал для обращения людей.

Примечания

Литература 
 
 Gillman, Ian and Hans-Joachim Klimkeit, Christians in Asia before 1500, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1999.
 
 A Brief History of Christianity in Iran by Massoume Price
 Moffett, Samuel Hugh, A History of Christianity in Asia: Beginnings to 1500, San Francisco, Harper and Row, 1992.
 Statistical Information from: Operation World Website
 Christian architecture in Iran
 RFE/RL article on Christians in Iran
 Bradley, Mark, Iran and Christianity: Historical Identity and Present Relevance Continuum, London, 2008
 Jenkins, Philip, The Lost History of Christianity: The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa, and Asia and How it Died, HarperOne, New York, 2008

Ссылки 
 FarsiNet Крупный иранский христианский интернет-портал (в основном евангельский)
 www.IranChurches.ir Основание иранских исторических церквей
 Online Kelisa Иранская виртуальная Церковь
 www.christforiran.com  Иранские христианские ресурсы
 Плач из Ирана – отмеченное наградами документальное видео (DVD), рассказывающее историю некоторых иранских христианских мучеников
 www.Irankelisa.com Виртуальная иранская семинария для христиан, проживающих в Иране.
 www.gilakmedia.com Gilak Media – цифровое Священное Писание в видео, аудио и печатной форме на языке гиляки.
 Christchurch Teheran